Канал-стрит () — это пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Главные выходы идут к Бродвею, Сентр-стрит, Лафайетт-стрит и Канал-стрит.

Рядом с пересадочным узлом расположен Манхэттенский мост.


Платформы линии Лексингтон-авеню, Ай-ар-ти 

 Она представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два локальных пути.

Станция была открыта 27 октября 1904 года в составе первой очереди сети Interborough Rapid Transit Company (IRT). В это время поезда ходили от станции City Hall до 145th Street.

Платформы линии Нассо-стрит, Би-эм-ти 

 Первоначально станция была стандартной экспресс-станцией с двумя островными платформами и четырьмя путями. Вместе с закрытием эстакадных линий в Манхэттене и резким упадком пассажиропотока на линии в целом, экспресс-сообщение было ликвидировано. С октября 2004 года все поезда на север стали прибывать на бывший экспресс-путь южного направления, таким образом используя только одну островную платформу. Бывшая островная платформа северного направления с тех пор не используется.

Станция открылась 4 августа 1913 года как часть развития сети Brooklyn—Manhattan Transit Corporation (BMT) в Манхэттене. Южнее станции, по направлению от Чеймберс-стрит, отходят пути в сторону Манхэттенского моста, которые по первоначальному плану должны были соединиться с веткой линии Бродвея. Но пути не соединяются, а прерываются перед выходом из туннеля на мост.

Платформы линии Бродвея, Би-эм-ти 

Севернее этого места две ветки, на которых расположены эти две станции, объединяются в четырёхпутную линию Бродвея. От этих двух станций и южнее каждая ветка идёт в Бруклин по отдельности: та, в которую переходят экспресс-пути, поворачивает на восток и поднимается на Манхэттенский мост, используя его южные пути; та же, в которую переходят локальные пути, продолжается на юг в Нижний Манхэттен и приходит в Бруклин через тоннель Монтегью-стрит. Та станция, которая на ветке, идущей через мост, перпендикулярна всем остальным станциям пересадочного узла, расположена под ними и служит переходом между ними всеми.

Эта пара станций — один из всего двух случаев во всём Нью-Йоркском метрополитене, когда две станции находятся на разных ветках одной линии и связаны между собой переходом. Другой такой парой являются две станции Чеймберс-стрит — Всемирный торговый центр на линии Восьмой авеню.

Каждая из двух станций состоит из двух боковых платформ. Обе станции обслуживают только по два пути, однако на верхней станции имеются внутренние пути (внешние используются локальными поездами), которые заканчиваются тупиками прямо посреди этой станции, начинаясь на неиспользуемом нижнем уровне станции Сити-холл: они были построены в рамках плана, согласно которому экспрессы должны были курсировать в сторону тоннеля, проезжая через станцию Сити-Холл по нижнему уровню, в то время как для локальных поездов, прибывающих на её верхний уровень, эта станция должна была стать конечной. План реализован не был, и эти пути никогда не использовались для маршрутного движения поездов.

Нижняя станция открылась 4 сентября 1917 года, а верхняя 5 января 1918 года, как часть развития сети Brooklyn—Manhattan Transit Corporation (BMT) в Манхэттене. Обе станции украшены керамическими узорами художника Бинг Ли в китайском стиле (поскольку этот пересадочный узел расположен в Чайна-тауне), посвящёнными прибытию в Нью-Йорк в конце XVIII века корабля с товарами из Китая.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Canal Street
 nycsubway.org — Canal Street
 nycsubway.org — Canal Street
 nycsubway.org — Canal Street Canal Artwork by Alexander Brodsky (1997) (no longer in display)
 nycsubway.org — Empress Voyage 2/27/1784 Artwork by Bing Lee (1998)
 nycsubway.org:
 Early Rapid Transit in Brooklyn, 1878 to 1913
 Broadway Subway Now Open, Public Service Record, Volume IV, Number 9: September 1917
 Opening of the Broadway Subway, a collection of The New York Times articles from 1918 regarding the then-new BMT Broadway Line
 Station Reporter — Canal Street Complex
 Forgotten NY — Original 28 — NYC’s First 28 Subway Stations
 MTA’s Arts For Transit — Canal Street
 Centre Street entrance south of Canal Street from Google Maps Street View
 Canal Street & Lafayette Street entrance from Google Maps Street View
 Canal Street & Broadway entrance from Google Maps Street View
 Abandoned Stations — Canal St east side platform (BMT Nassau/Centre Street Subway)